Изет Хајдархоџић (Требиње, 25. децембар 1929 — Загреб, 12. децембар 2006) је био југословенски филмски глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те! || Уго Бала
|-
| 1969. || Кад чујеш звона || Никола
|-
| 1969. || Метеор ТВ филм || /
|-
| 1969. || Адам и Ева ТВ филм || /
|-
| 1969. || Моја страна света || /
|-
| 1969. || А у позадини море ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Каинов знак ТВ филм || /
|-
| 1970. || Угурсуз ТВ филм || Музафер
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Паганини
|-
| 1973. || Алегро кон брио ТВ филм || Сусјед
|-
| 1974. || Представа „Хамлета“ у Мрдуши Доњој || Јоцин Отац
|-
| 1974. || Праведник ТВ филм || /
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно ТВ серија || /
|-
| 1975. || Цар се забавља ТВ филм || /
|-
| 1977. || Акција стадион || Илегалац
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Џон О'Нил
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Маријан Лончар
|-
| 1978. || Браво маестро || Благоје Борић
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика || Дум Ђиво
|-
| 1978. || Бомбашки процес ТВ филм || Бедековић
|-
| 1979. || Новинар || Иво
|-
| 1979. || Пјесма од растанка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Ћоркан и Швабица ТВ филм || Ћоркан
|-
| 1982. || Тројански коњ ТВ филм || Домобрански генерал Томашевић
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Владимир Назор
|-
| 1982. || Мирис дуња || Хамдибег
|-
| 1984. || У позадини ТВ филм || Котарски предстојник
|-
| 1985. || Брисани простор ТВ серија || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Синковиц
|-
| 1987. || Дјечак са Сутле ТВ филм || Мартин
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2006.
Југословенски глумци
Требињци